Seznam armad z zaporedno številko 45.

Seznam 
 45. armada (ZSSR)

 Zračne
 45. zračna armada (ZSSR)

Glej tudi